Die Aamulehti Tampere Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Juli 2017 in Tampere stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 177 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 165 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 172 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Tampere